Арриго Петакко (; 7 августа 1929 в Кастельнуово-Магра, Лигурия, Италия — 3 апреля 2018, Портовенере, там же) — итальянский писатель, журналист и историк. Специальный корреспондент флорентийской ежедневной газеты La Nazione и периодического издания Storia Illustrata, автор телевизионных программ на исторические темы.

Биография 
Начал карьеру корреспондентом генуэзского издания , редактируемого Алессандро Пертини. Плодовитый исторический писатель, автор сценария нескольких фильмов и телевизионных программ, в частности на RAI.

В 1965 году Петакко написал роман «Парни 44-го» (I ragazzi del '44), герой которого вступает в партизанский отряд, считающийся католическим, а на деле находящийся под преобладающим влиянием коммунистов, но смог опубликовать его только в 1987. Он стал новым словом в литературе о движении Сопротивления и вызвал бурную полемику, поскольку автор занял критическую позицию по отношению к антифашистским силам, вовсе не являясь сторонником фашизма. Свою позицию Петакко объяснял тем, что, по его мнению, вклад партизан в войну 1943—1945 годов за освобождение севера Италии от германских войск и итальянских фашистов был скромным, а основную роль сыграли  и 8-я британская.

В 1983 году стал обладателем , а в 2006 году — премии Capo d’Orlando.

Указом президента Италии от 27 декабря 1986 года награждён степенью командора ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой».

В 1986—1987 годах стал после  главным редактором газеты La Nazione во Флоренции.

Биографический роман Петакко, посвящённый офицеру полиции США, борцу с мафией Джо Петрозино, в 1972 году был положен в основу телевизионного сценария «», а в 1977 году Паскуале Скутьери снял фильм «» по одноимённому роману Петакко.

Петакко жил в Портовенере (регион Лигурия).

Семья 
В 1957 году женился на Лючетте Де Мартино, у них родились две дочери: Моника живёт в Риме, а Карлотта — в Милане. С 1989 года — вдовец.

Труды 
 «Смерть приходит с женой» под псевдонимом Гарри Арпет (La morte cammina con la sposa, come Harry Arpet, Roma, Boselli, 1958).
 «Анархист, который приехал из Америки. История Гаэтано Бреши и заговора с целью убийства Умберто I» (L’anarchico che venne dall’America. Storia di Gaetano Bresci e del complotto per uccidere Umberto I, Milano, A. Mondadori, 1969; 2000. ISBN 88-04-47807-1).
 «Джо Петрозино» (Joe Petrosino, Milano, A. Mondadori, 1972).
 «От Большого совета до Гран Сассо. История, которую следует переписать», в соавторстве с , о событиях периода от ареста Муссолини 25 июля 1943 года до его освобождения немецкими парашютистами под командованием Отто Скорцени 12 сентября того же года в горах Гран-Сассо (Dal Gran Consiglio al Gran Sasso. Una storia da rifare, con Sergio Zavoli, Milano, Rizzoli, 1973).
 «Железный префект. Человек Муссолини, который поставил на колени мафию» (Il prefetto di ferro. L’uomo di Mussolini che mise in ginocchio la mafia, Milano, A. Mondadori, 1975).
 «Морские сражения в Средиземном море периода Второй мировой войны» (Le battaglie navali del Mediterraneo nella Seconda guerra mondiale, Milano, A. Mondadori, 1976).
 «Христос из Амиаты. История » (Il Cristo dell’Amiata. Storia di David Lazzaretti, Milano, A. Mondadori, 1978).
 «Вторая мировая война», в 9 тт. (La seconda guerra mondiale, 9 volumi, Roma, Curcio, 1979).
 «Засекречено для Дуче. Секреты режима, сохранённые в личном архиве Муссолини» (Riservato per il Duce. I segreti del regime conservati nell’archivio personale di Mussolini, Milano, A. Mondadori 1979).
 «История фашизма», в 6 тт. (Storia del fascismo, 6 volumi, Roma, Curcio, 1982).
 «Паволини. Последний порыв Сало» (Pavolini. L’ultima raffica di Salò, Milano, A. Mondadori, 1982).
 «Великие загадки между хроникой и историей», в 8 тт. (I grandi enigmi fra cronaca e storia, 8 voll., Novara, De Agostini, 1983—1985).
 «Как мы жили в годы войны? Хроника и мода 1940—1945» (Come eravamo negli anni di guerra? Cronaca e costume 1940—1945, Novara, De Agostini, 1984).
 «Ла Специя в войне, 1940—1945. Пять лет нашей жизни» (La Spezia in guerra, 1940-45. Cinque anni della nostra vita, Bologna-La Spezia, La Nazione-Cassa di Risparmio della Spezia, 1984).
 «Dear Бенито, caro Уинстон. Подлинность и тайны переписки Черчилль-Муссолини» (Dear Benito, caro Winston. Verità e misteri del carteggio Churcill-Mussolini, Milano, A. Mondadori, 1985).
 «Италия — земля сокровищ», в сотрудничестве с Серджо Де Сантистом (Italia terra di tesori, con la collaborazione di Sergio De Santis, Novara, De Agostini, 1987).
 «История Италии от объединения до наших дней», в 8 тт. (Storia d’Italia dall’unità ad oggi, 8 volumi, Roma, Curcio, 1987).
 «Парни 44-го» (I ragazzi del '44, Milano, A. Mondadori, 1987. ISBN 88-04-30010-8).
 «Ливорно в войне. Как мы жили в годы войны», при сотрудничестве с Уго Маннони и Джузеппе Изоцио (Livorno in guerra. Come eravamo negli anni di guerra, hanno collaborato Ugo Mannoni e Giuseppe Isozio, Livorno, Il Telegrafo, 1988).
 «Лживая история» (Storia bugiarda, Roma-Bari, Laterza, 1988. ISBN 88-420-3316-2).
 «W Иисус W Мария W Италия. Уго Басси, капеллан Гарибальди» (W Gesu W Maria W l’Italia. Ugo Bassi, il cappellano di Garibaldi, Roma, Nuove edizioni del gallo, 1990).
 «1940. День за днём по сводкам Верховного командования» (1940. Giorno per giorno attraverso i bollettini del Comando supremo, Milano, Leonardo, 1990. ISBN 88-355-0064-8).
 «1941. День за днём по сводкам Верховного командования» (1941. Giorno per giorno attraverso i bollettini del Comando supremo, Milano, Leonardo, 1990. ISBN 88-355-0096-6).
 «1942. День за днём по сводкам Верховного командования» (1942. Giorno per giorno attraverso i bollettini del Comando supremo, Milano, Leonardo, 1991. ISBN 88-355-0140-7).
 «1943. День за днём по сводкам Верховного командования» (1943. Giorno per giorno attraverso i bollettini del Comando supremo, Milano, Leonardo, 1993. ISBN 88-355-0237-3).
 «Королева Юга. Романы и тайные войны Марии Софии Бурбон» (La regina del Sud. Amori e guerre segrete di Maria Sofia di Borbone, Milano, A. Mondadori, 1992. ISBN 88-04-35979-X).
 «Принцесса севера. Таинственная жизнь дамы Рисорджименто. Кристина Бельджойозо» (La principessa del nord. La misteriosa vita della dama del Risorgimento. Cristina di Belgioioso, Milano, A. Mondadori, 1993. ISBN 88-04-36725-3).
 «Властительница Вандеи. Итальянка в борьбе за трон Франции» (La signora della Vandea. Un’italiana alla conquista del trono di Francia, Milano, A. Mondadori, 1994. ISBN 88-04-35978-1).
 «Наша война, 1940—1945. Военная авантюра между ложью и истиной» (La nostra guerra, 1940—1945. L’avventura bellica tra bugie e verità, Milano, A. Mondadori, 1995. ISBN 88-04-38526-X).
 «Коммунист в чёрной рубашке. Никола Бомбаччи, между Лениным и Муссолини» (Il comunista in camicia nera. Nicola Bombacci, tra Lenin e Mussolini, Milano, A. Mondadori, 1996. ISBN 88-04-40305-5).
 «Королева. Жизнь и тайны Марии Жозе» (Regina. La vita e i segreti di Maria José, Milano, Mondadori, 1997. ISBN 88-04-42512-1).
 «Секретный архив Муссолини» (L’archivio segreto di Mussolini, Milano, Mondadori, 1997. ISBN 88-04-42031-6).
 «Исчезнувшая армия. Авантюра итальянцев в России» (L’armata scomparsa. L’avventura degli italiani in Russia, Milano, Mondadori, 1998. ISBN 88-04-42030-8).
 «Сверхфашист. Жизнь и смерть Алессандро Паволини» (Il superfascista. Vita e morte di Alessandro Pavolini, Milano, Mondadori, 1998. ISBN 88-04-44799-0).
 «Исход. Непризнанная трагедия итальянцев Истрии, Далмации и Венеции-Джулии» (L’esodo. la tragedia negata degli italiani d’Istria, Dalmazia e Venezia Giulia, Milano, Mondadori, 1999. ISBN 88-04-45897-6).
 «Любовница императора. Романы, интриги и секреты графини ди Кастильоне» (L’amante dell’imperatore. Amori, intrighi e segreti della contessa di Castiglione, Milano, Mondadori, 2000. ISBN 88-04-48177-3).
 «Армия в пустыне. Тайна Эль-Аламейна» (L’armata nel deserto. Il segreto di El Alamein, Milano, Modadori, 2001. ISBN 88-04-48956-1).
 «Убейте этого фашиста! Бесшабашная жизнь Этторе Мути» (Ammazzate quel fascista! Vita intrepida di Ettore Muti, Milano, Mondadori, 2002. ISBN 88-04-50686-5).
 «Ла Специя. Вновь обретённый город. Арриго Петакко интервьюирует мэра » (La Spezia. Una città ritrovata. Arrigo Petacco intervista il sindaco Giorgio Pagano, Genova, Sagep, 2002. ISBN 88-7058-846-7).
 «Faccetta nera. История завоевания империи» (Faccetta nera. Storia della conquista dell’Impero, Milano, Mondadori, 2003. ISBN 88-04-51803-0).
 «Человек Провидения. Муссолини — возвышение и падение мифа» (L’uomo della provvidenza. Mussolini, ascesa e caduta di un mito, Milano, Mondadori, 2004. ISBN 88-04-53466-4).
 «Крест и полумесяц. Лепанто 7 октября 1571. Когда христианство отразило наступление ислама» (La croce e la mezzaluna. Lepanto 7 ottobre 1571. Quando la cristianità respinse l’islam, Milano, Mondadori, 2005. ISBN 88-04-54397-3).
 «¡Viva la muerte! Миф и реальность Испанской гражданской войны» (¡Viva la muerte! Mito e realtà della guerra civile spagnola, 1936-39, Milano, Mondadori, 2006. ISBN 88-04-56002-9).
 «Последний крестовый поход. Когда оттоманы дошли до ворот Европы» (L’ultima crociata. Quando gli ottomani arrivarono alle porte dell’Europa, Milano, Mondadori, 2007. ISBN 978-88-04-57261-9).
 «Выбор. Рождение Итальянской Республики» (La scelta. L’invenzione della Repubblica Italiana, Roma, Curcio, 2008. ISBN 978-88-95049-33-5).
 «Странная война, 1939—1940. Когда Гитлер и Сталин были союзниками, а Муссолини наблюдал» (La strana guerra, 1939—1940. Quando Hitler e Stalin erano alleati e Mussolini stava a guardare, Milano, Mondadori, 2008. ISBN 978-88-04-58304-2).
 «Королевство Севера. 1859. Мечта Кавура, разбитая Гарибальди» (Il regno del Nord. 1859. Il sogno di Cavour infranto da Garibaldi, Milano, Mondadori, 2009. ISBN 978-88-04-59355-3).
 «Сопротивление триколора. Неизвестная история партизан с погонами» (La Resistenza tricolore. La storia ignorata dei partigiani con le stellette, con Giancarlo Mazzuca, Milano, Mondadori, 2010. ISBN 978-88-04-60144-9).
 «Или Рим, или смерть. 1861—1870. Мучительное завоевание единства Италии» (O Roma o morte. 1861—1870. La tormentata conquista dell’unità d’Italia, Milano, Mondadori, 2010. ISBN 978-88-04-60457-0).
 «Ла Специя в Рисорджименто» (La Spezia nel Risorgimento, La Spezia, Fondazione Eventi, 2011).
 «Те, которые сказали „нет“. 8 сентября 1943. Выбор итальянцев в американских и английских лагерях военнопленных» (Quelli che dissero no. 8 settembre 1943. La scelta degli italiani nei campi di prigionia inglesi e americani, Mondadori, Milano, 2011. ISBN 978-88-04-61293-3).
 «Эва и Кларетта. Любовницы дьявола» (Eva e Claretta. Le amanti del diavolo, Milano, Mondadori, 2012. ISBN 978-88-04-62246-8).
 «Билет в один конец до Москвы. Трагическая авантюра итальянских коммунистов в России» (A Mosca, solo andata. La tragica avventura dei comunisti italiani in Russia, Milano, Mondadori, 2013. ISBN 978-88-04-63093-7).

Телевизионные программы 
 «Дело у Премуды» о  итальянского и австрийского флота 10 июня 1918 года (L’impresa di Premuda, Secondo Programma, 8 giugno 1966).
 «Битва за Англию» о боях за господство в воздухе над Британскими островами в 1940 году (La battaglia d’Inghilterra, Secondo Programma, 17 marzo 1967).
 «Исчезновение атомной подлодки» (La scomparsa di un sommergibile atomico, Programma Nazionale, 11 maggio 1967).
 «Конец „Графа Шпее“» (La fine della Graf Spee, Secondo Programma, 7 maggio 1968).
 «Первая страница. Муссолини от Большого совета до Гран Сассо» в соавторстве с Серджо Дзаволи. (Prima pagina (Mussolini dal Gran Consiglio al Gran Sasso, con Sergio Zavoli), Programma Nazionale, 22 luglio 1968).
 «Высадка в Салерно» о высадке союзных войск в Италии в 1943 году (Lo sbarco di Salerno, Secondo Programma, 15 ottobre 1968).
 «От Капоретто до Витторио-Венето» о событиях завершающего этапа Первой мировой войны на итальянском театре (Da Caporetto a Vittorio Veneto, Programma Nazionale, 13 novembre 1968).
 «От Капоретто до Витторио-Венето: Дождь» (Da Caporetto a Vittorio Veneto: il Piave, Programma Nazionale, 20 novembre 1968).
 «От Капоретто до Витторио-Венето: Витторио-Венето» (Da Caporetto a Vittorio Veneto: Vittorio Veneto, Programma Nazionale, 27 novembre 1968).
 «Конец дирижабля» (La fine del dirigibile, Programma Nazionale, 4 dicembre 1968).
 «Битва за Атлантику» о кампании итальянского подводного флота в Атлантическом океане во Вторую мировую войну (La battaglia dell’Atlantico, Programma Nazionale, 11 dicembre 1968).
 «Операция C-3: цель Мальта» (Operazione C-3: obiettivo Malta, Programma Nazionale, 18 dicembre 1968).
 «Подлинная история Эдди Чапмена» (La vera storia di Eddie Chapman, Programma Nazionale, 8 gennaio 1969).
 «Валачи обвиняет» (Valachi accusa, Programma Nazionale, 21 maggio 1969).
 «Битва за Москву» о сражении 1941 года (La battaglia di Mosca, Secondo Programma, 1º luglio 1969).
 «Битва за Москву: дни возмездия» (La battaglia di Mosca: i giorni della riscossa, Secondo Programma, 8 luglio 1969).
 «Битва за Нормандию» о высадке союзников во Франции в 1944 году (Lo battaglia di Normandia, Programma Nazionale, 23 luglio 1969).
 «Последняя траншея» (L’ultima trincea, Programma Nazionale, 13 ottobre 1970).
 «Подлинная история Роммеля» (La vera storia di Rommel, Programma Nazionale, 9 giugno 1971).
 «Секстант. Дети Лоуренса» (Sestante (I figli di Lawrence), Programma Nazionale, 29 gennaio 1972).
 «Усташи» об отрядах хорватских националистов во Вторую мировую войну (Ustascia, Secondo Programma, 15 maggio 1972).
 «Специальные службы тележурнала. Два Йемена» (Servizi speciali del telegiornale (I due Yemen), Programma Nazionale, 22 settembre 1972).
 «Специальные службы тележурнала. Год перелома» (Servizi speciali del telegiornale (L’anno della svolta), Programma Nazionale, 11, 18, 25 agosto 1973).
 «Шпион из Пёрл-Харбора» (La spia di Pearl Harbor)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Авторы исторических романов
Тележурналисты XX века